Wijk bezeichnet:
 Wijk aan Zee, eine niederländische Ortschaft in der Gemeinde Beverwijk in der Provinz Nordholland
 Wijk bij Duurstede, eine Gemeinde und eine Stadt im Süden der niederländischen Provinz Utrecht
 van Wijk (Mondkrater)

Wijk ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Jan Alexander van der Wijk (1902–1976), niederländisch-schweizerischer Chemie-Ingenieur, Physiker und Professor an der Universität Genf, siehe Antoine Jean Alexandre van der Wyk
 Basie van Wijk (1923–2002), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Dennis van Wijk (* 1962), niederländischer Fußballspieler und Trainer
 Henri Louis Anne van Wijk (1909–2001), niederländischer Romanist, Hispanist und Lusitanist
 Nicolaas van Wijk (1880–1941), niederländischer Germanist, Niederlandist
 Remco van Wijk (* 1972), niederländischer Hockeyspieler

Siehe auch:
 Wijck
 Wieke
 Wiik